Črna roka je lahko:
 Črna roka – teroristična skupina v Srbiji na začetku 20. stoletja
 Črna roka – teroristična skupina v Sloveniji med drugo svetovno vojno